Юрьевское сельское поселение — упразднённое с 12 апреля 2010 года муниципальное образование в Парфинском муниципальном районе Новгородской области России.

Административный центром была деревня Юрьево.

Территория, на которой находилось сельское поселение, расположена в центре Новгородской области, к северу от пгт. Парфино. По территории протекают реки Ловать и Пола.

Юрьевское сельское поселение было образовано в соответствии с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года .

Населённые пункты 
На территории сельского поселения были расположены 10 населённых пунктов — деревень: Анухино, Березицко, Городок, Пустобородово, Селиваново, Слобода, Слободка, Хмелево, Щекотец, Юрьево.

Транспорт 
На территории прежнего сельского поселения есть автодороги вдоль обоих берегов Ловати из Федорково и Парфино.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Парфинского района
Упразднённые сельские поселения Новгородской области
Сельские поселения, упразднённые в 2010 году